Der Husar auf dem Dach steht für:

 Der Husar auf dem Dach (Roman) (Originaltitel Le hussard sur le toit), Roman von Jean Giono (1951)
 Der Husar auf dem Dach (Film) (Originaltitel Le hussard sur le toit), französischer Film von Jean-Paul Rappeneau (1995)